Laxague ist der Familienname folgender Personen:

Esteban María Laxague (* 1957), römisch-katholischer Bischof von Viedma
Pedro Laxague (* 1952), Bischof von Zárate-Campana